Troyen est originellement un gentilé, mais possède des sens figurés.

Désignation de personnes 
Troyen est le gentilé de trois cités homophones :
 Troie, ancienne ville d'Asie mineure située dans l'actuelle province de Çanakkale (Turquie) ;
 Troye-d'Ariège, commune du département de l'Ariège, en région Occitanie (France) ;
 Troyes, préfecture du département de l'Aube, en région Grand Est (France).

Culture et société

Musique 
 Les Troyens est un opéra d'Hector Berlioz.

Gastronomie 
 Le troyen est un fromage champenois.
 Le troyen blanc, ou peurion, est un cépage français de raisins blancs, cultivé en Franche-Comté.

Sciences et techniques

Astronomie 
En astronomie, le terme troyen qualifie :
 les troyens, astéroïdes (ou satellites) partageant la même orbite qu'une planète (ou un autre satellite) mais situés en l'un des deux points de Lagrange stables ;
 plus spécifiquement, les troyens de Jupiter, nommés d'après les personnages de l'Iliade.

Informatique 
 En informatique, troyen est un anglicisme désignant un cheval de Troie.